Hiroshi  – nome proprio di persona maschile giapponese
 Hiroshi  – comico giapponese
 Hiroshi  – personaggio dell'anime e manga Carletto il principe dei mostri
 Hiroshi  – personaggio del manga Dokonjō Gaeru
 Hiroshi  – personaggio dell'anime e manga Ranma ½
 4677 Hiroshi – asteroide della fascia principale